Görgens ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Görgens (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Lutz Görgens (* 1951), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Görgen
 Goergens
 Görges